Dit is een lijst van planetoïden 15201-15300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15201) - || 1976 UY || 31 oktober 1976 || R. M. West
|-
| (15202) Yamada-Houkoku || 1977 EM5|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (15203) Grishanin || 1978 SS6|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (15204) - || 1978 UG || 28 oktober 1978 || H. L. Giclas
|-
| (15205) - || 1978 VC4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15206) - || 1978 VJ6|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15207) - || 1979 KD || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (15208) - || 1979 MW1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15209) - || 1979 ML2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15210) - || 1979 MU2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15211) - || 1979 MW3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (15212) Yaroslavlʹ || 1979 WY3|| 17 november 1979 || L. I. Chernykh
|-
| (15213) - || 1980 UO1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (15214) - || 1981 DY || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (15215) - || 1981 EH13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15216) - || 1981 EX14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15217) - || 1981 ET19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15218) - || 1981 EO41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15219) - || 1981 EY42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (15220) Sumerkin || 1981 SC7|| 28 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (15221) - || 1981 UA23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (15222) - || 1982 FL1|| 24 maart 1982 || A. Mrkos
|-
| (15223) - || 1984 SN4|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (15224) Penttilä || 1985 JG || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (15225) - || 1985 RJ4|| 11 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (15226) - || 1986 UP || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (15227) - || 1986 VA || 4 november 1986 || R. H. McNaught
|-
| (15228) Ronmiller || 1987 DG || 23 februari 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (15229) - || 1987 QZ6|| 22 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (15230) Alona || 1987 RF1|| 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (15231) Ehdita || 1987 RO5|| 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (15232) - || 1987 SD13|| 24 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (15233) - || 1987 WU4|| 26 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (15234) - || 1988 BJ5|| 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (15235) - || 1988 DA5|| 25 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (15236) - || 1988 RJ4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (15237) - || 1988 RL6|| 6 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (15238) Hisaohori || 1989 CQ || 2 februari 1989 || T. Seki
|-
| (15239) Stenhammar || 1989 CR2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (15240) - || 1989 GF3|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (15241) - || 1989 ST3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (15242) - || 1989 SX5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (15243) - || 1989 TU1|| 9 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (15244) - || 1989 TY2|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (15245) - || 1989 TP16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (15246) Kumeta || 1989 VS1|| 2 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15247) - || 1989 WS || 20 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15248) Hidekazu || 1989 WH3|| 29 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15249) Capodimonte || 1989 YB5|| 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (15250) Nishiyamahiro || 1990 DZ || 28 februari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15251) - || 1990 EF2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (15252) Yoshiken || 1990 OD1|| 20 juli 1990 || T. Seki
|-
| (15253) - || 1990 QA4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (15254) - || 1990 QM4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (15255) - || 1990 QQ8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (15256) - || 1990 RD1|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (15257) - || 1990 RQ8|| 15 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (15258) Alfilipenko || 1990 RN17|| 15 september 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (15259) - || 1990 SL7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (15260) - || 1990 SY8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (15261) - || 1990 SV12|| 21 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (15262) Abderhalden || 1990 TG4|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (15263) Erwingroten || 1990 TY7|| 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (15264) Delbrück || 1990 TU11|| 11 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (15265) Ernsting || 1990 TG13|| 12 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (15266) - || 1990 UQ3|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (15267) Kolyma || 1990 VX4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15268) Wendelinefroger || 1990 WF3|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (15269) - || 1990 XF || 8 december 1990 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (15270) - || 1991 AE2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (15271) - || 1991 DE || 19 februari 1991 || T. Urata
|-
| (15272) - || 1991 GH || 3 april 1991 || A. Sugie
|-
| (15273) Ruhmkorff || 1991 GQ3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (15274) - || 1991 GO6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (15275) - || 1991 GV6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (15276) Diebel || 1991 GA10|| 14 april 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (15277) - || 1991 PC7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (15278) Pâquet || 1991 PG7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (15279) - || 1991 PY7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (15280) - || 1991 PW11|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (15281) - || 1991 PT16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (15282) Franzmarc || 1991 RX4|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (15283) - || 1991 RB8|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15284) - || 1991 RZ16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15285) - || 1991 RW18|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15286) - || 1991 RJ22|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15287) - || 1991 RX25|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15288) - || 1991 RN27|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (15289) - || 1991 TL || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (15290) - || 1991 TF1|| 12 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (15291) - || 1991 VO1|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15292) - || 1991 VD2|| 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15293) - || 1991 VO3|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15294) Underwood || 1991 VD5|| 7 november 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (15295) Tante Riek || 1991 VA9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (15296) Tantetruus || 1992 AS2|| 2 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (15297) - || 1992 CF || 8 februari 1992 || S. Otomo
|-
| (15298) - || 1992 EB13|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (15299) - || 1992 ER17|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (15300) - || 1992 RV2|| 2 september 1992 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten